Soguediano (xá)  — xá do Império Aquemênida
 Alfabeto soguediano — alfabeto usado pelos soguedianos
 língua soguediana — língua dos soguedianos, também chamada soguediano
 Soguediana — região dos soguedianos